Il termine Freisa può riferirsi a diverse varietà di vini piemontesi di seguito elencati:
Freisa d'Asti 
Freisa d'Asti frizzante 
Freisa d'Asti superiore
Freisa di Chieri amabile
Freisa di Chieri frizzante 
Freisa di Chieri secco 
Freisa di Chieri spumante 
Freisa di Chieri superiore
Langhe Freisa 
Monferrato Freisa 
Monferrato Freisa novello
Pinerolese Freisa
nonché al vitigno omonimo: Freisa